Андрей Новосёлов:
 Новосёлов, Андрей Александрович (род. 1989) — французский, ранее российский фигурист-парник.
 Новосёлов, Андрей Павлович (1904 — 1977) — советский государственный и партийный деятель, герой Сталинградской битвы, кавалер ордена В. И. Ленина, машинист легендарного бронепоезда «Александр Невский» 25-го ОДПБ армии В.И Чуйкова.